Кенеликян — топоним в России.

 Кенеликян — озеро, в правобережье р. Хонгор, Республика Саха (Якутия), координаты 63°13’с. ш. 118°28’в. д..
 Кенеликян — урочище, между р. Аччыгый-Дюктели и р. Улахан-Дюктели, Республика Саха (Якутия), координаты 64°04’с. ш. 116°38’в. д..
 Кенеликян — озеро, на правом берегу р. Тарын, Республика Саха (Якутия), координаты 63°02’с. ш. 119°45’в. д..
 Кенеликян — озеро, в правобережье р. Чакыя, Республика Саха (Якутия), координаты 62°09’с. ш. 128°21’в. д..

Примечания